Hans Kongelige Højhed Prins Christian (Christian Valdemar Henri John, prins til Danmark, greve af Monpezat, født 15. oktober 2005), er søn af Kronprins Frederik og hans hustru, den australsk-fødte Kronprinsesse Mary. Han er barnebarn af Margrethe 2. og storebror til Prinsesse Isabella (født 2007), Prins Vincent (født 2011) og Prinsesse Josephine (født 2011).

Prins Christian er nr. 2 i den danske tronfølge og vil blive kronprins, når hans far måtte blive konge, eller hvis hans far dør før Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Siden det 16. århundrede er de førstefødte sønner af danske regenter traditionelt hver anden gang blevet døbt Frederik, hver anden gang Christian (med et brud ved Margrethe II, der kommer efter en Frederik, hendes far, og før, formodentlig, en anden, hendes søn). Såfremt Prins Christian som forventet på et tidpunkt bliver konge, vil det troligvis blive som Christian XI.

Prins Christian er desuden (pr. 1.1 2011) nr. 323 i den britiske tronfølge.

Fødsel 
Prins Christian blev født på Rigshospitalet klokken 01.57. Han var sund med en Apgar-score på 10 (ud af 10) efter et minut. Ved fødslen vejede han 3,5 kg og var 51 cm lang. Ved middag på hans fødselsdag blev en 21-skuds salut affyret for at fejre begivenheden. Samtidig flagedes der fra busser og offentlige bygninger.

Kort hospitalsbesøg 
Prins Christan blev kort indlagt den 21. oktober 2005, fordi han led af gulsot, en normalt harmløs og ganske normal (specielt ved for tidlige fødsler) sygdom. Fotografier af den tre dage gamle dreng viste et gulligt skær på ansigt og hænder. Prinsen blev undersøgt af læger, fik taget en blodprøve og blev lagt i en speciel lys-boks med specialfarvede lysstråler for at nedbryde bilirubin-substansen, der forårsagede gulsoten. Prins Christian blev udskrevet samme dag og kom sig over sygdommen.

Navn og dåb 
Prins Christian blev døbt i Christiansborg Slotskirke den 21. januar 2006 af biskop Erik Norman Svendsen. Christian har otte faddere:

 Kronprinsesse Victoria af Sverige
 Kronprins Haakon af Norge
 Kronprinsesse Mette-Marit af Norge
 Prins Joachim
 Kronprins Pavlos af Grækenland
 Jane Stephens
 Jeppe Handwerk
 Hamish Campbell

Han fik følgende navne:
 Christian efter sin tipoldefar Christian 10., og dermed fortsatte traditionen for at tronfølgere bliver døbt enten Frederik eller Christian.
 Valdemar efter Valdemar Atterdag. Valdemar er samtidig et normalt kongeligt navn – både prinsens farbror Joachim og hans fætter Prins Felix, Joachims anden søn, har Valdemar som et af deres navne (Joachim dog med W).
 Henri efter sin farfar, Prins Henrik, hvis drengenavn var Henri.
 John efter sin morfar, John Donaldson.

Den 11. september 2006 underskrev udenrigsminister Per Stig Møller et dokument, der officielt placerede Prins Christian i tronfølgen. Prinsens fulde navn, datoen for både fødslen og dåben, og navnene på hans faddere blev nedskrevet, som kongeloven fra 1799 foreskriver det. På denne dag blev Prins Christian officielt arvtager til den danske trone efter sin far.

I anledning af dåben fik Danmark tasmanske djævle som en gave af den tasmanske regering.

Børnehave, uddannelse og konfirmation 

Den 27. marts 2007 startede Prins Christian i børnehave i Dronning Louises Asyl i Fredensborg, beliggende 35 km nord for København. Prins Christian gik indenfor ledsaget af sine forældre, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary.

Den 12. august 2011 startede Prins Christian som den første nogensinde i den danske kongelige familie i folkeskole. Hans skolegang blev på Tranegårdskolen i Gentofte Kommune.

Prins Christian begyndte den 6. januar 2020 på et 12-ugers skoleophold på skolen Lemania-Verbier i Schweiz sammen med sine søskende.
 Opholdet blev dog afbrudt før tid på grund af coronaviruspandemien.

Christian blev konfirmeret den 15. maj 2021 i Fredensborg Slotskirke ved Fredensborg Slot.

I august 2021 begyndte prinsen i gymnasiet på Herlufsholm Kostskole. I juni 2022 blev det annonceret, at prins Christian ikke vil forsætte på skolen efter sommerferien efter at gentagne beskyldninger om mobning, vold og seksuelle overgreb på institutionen dukkede op i en dokumentar. 

Prins Christian fortsætter sin gymnasieuddannelse på Ordrup Gymnasium fra august 2022.

Christian Valdemar Viking 
SAS' første, i en levering på fire, Airbus A319-maskiner, der blev leveret den 8. august 2006, blev navngivet Christian Valdemar Viking efter Prins Christian. Flyet er malet i SAS' gamle bemaling, som det eneste i flåden

Titler og prædikater 

 21. januar 2006 - 30. april 2008: Hans Kongelige Højhed Prins Christian til Danmark
 30. april 2008-nu: Hans Kongelige Højhed Prins Christian til Danmark, greve af Monpezat

Greve af Monpezat 
Det blev den 30. april 2008 offentliggjort fra Kongehuset at "... Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim tillægges titel af greve af Monpezat. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary samt Hans Kongelige Højhed Prins Joachims kommende ægtefælle frk. Marie Cavallier vil som følge heraf føre titlen grevinde af Monpezat. Titlen føres endvidere af efterkommere født i lovligt ægteskab, i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder herom, hvilket vil sige, at titlen greve af Monpezat videreføres af mandlige descendenter, medens kvindelige descendenter fører titlen komtesse af Monpezat.[...]" 

Prinsens titel er herefter: Hans Kongelige Højhed Prins Christian til Danmark, greve af Monpezat.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside 

Prinser fra Danmark
Huset Glücksburg
Personer fra København
Grever fra Danmark
Herlovianere